Световното първенство по шахмат през 1907 г. се провежда под формата на мач между действащия световен шампион Емануел Ласкер и претендента Франк Маршал. По регламент победител е играчът, който спечели първи 8 партии.

Провежда се в Ню Йорк, Филаделфия, Вашингтон, Балтимор, Чикаго и Мемфис между 26 януари и 8 април 1907 г. Ласкер печели в 15 партии, като не губи нито веднъж, и запазва титлата си.

Резултати 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Мач за световната титла по шахмат през 1907 г.
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Победи
|-
| align=left | Франк Маршал
| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 0
|-
| align=left | Емануел Ласкер
|style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 8
|}

Източници 
 Frank James Marshall Lasker vs Marshall 1907: New York, Philadelphia, Washington, Baltimore, Chicago, Memphis – от Chessgames.com

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в САЩ
Спорт в Ню Йорк
Спорт във Филаделфия
Спорт във Вашингтон (ОК)
Спорт в Балтимор
Спорт в Чикаго
Спорт в Мемфис